Wesley Klein, een Nederlands popzanger
Wesley (zanger), een Nederlands volkszanger
Wesley (Iowa), een gehucht in de Amerikaanse staat Iowa
Kabouter Wesley, een strip- en tekenfilmfiguur
Wesley Sneijder, een Nederlands voetballer
Wesley Snipes, een Amerikaans acteur
Wesley Lopes da Silva, een Braziliaans voetballer, kortweg Wesley
Wesley Ribeiro Silva, een Braziliaans voetballer, kortweg Wesley
Wesley Moraes Ferreira da Silva, een Braziliaans voetballer, kortweg Wesley